Сту́дия SounDrama (Студия Саундрама) — это команда, состоящая из музыкантов, композиторов, хореографов, актёров, звукорежиссёров.

История 
Основателями студии являются музыканты «Пан-квартета», художественный лидер Саудрамы — музыкант, актёр и режиссёр Владимир Панков. В 2003 году был создан первый спектакль «Красной Ниткой» в Центре драматургии и режиссуры, с премьеры которого Студия и отсчитывает своё существование. Постепенно к коллективу присоединялись актёры, музыканты, хореографы.

Студия записала музыку к более 30 театральным спектаклям, кинофильмам и сериалам, ежегодно выпускает театральные спектакли (преимущественно в постановке В. Панкова) в сотрудничестве с Центром драматургии и режиссуры, Театром.doc , Театром наций , Центром им. Вс. Мейерхольда  в Москве; Театром «Ильхом» , Национальным академическим белорусским театром им. Я. Купалы в СНГ, а также театрами во Франции, Германии и Польши. 

Принимала участие во многих европейских фестивалях: в Бельгии, Венгрии, Германии, Польше, Финляндии, Франции, а также ближнего зарубежья и России.

Жанр Саундрама 
С первого спектакля в 2003 году были заложены основы и принципы существования студии, которые соблюдаются и по сей день. Соединение нескольких жанров в одном привело к формированию нового, ни на что не похожего жанра — «Саундрама».
Есть драма, есть звук, звуковая драма, саунд — саундрама. В этом названии есть код, который ведёт нас по жизни. В нём всё заложено, поэтому можно даже фантазировать: что это может быть. Тут соединяются все жанры, которые до этого были придуманы. Поэтому мы можем ими жонглировать, соединять оперу, драматический театр, балет и психологическую драму. — Владимир Панков о жанре саундрама

Участники 
Среди корифеев: Сергей Родюков, Александр Гусев, Андрей Заводюк, Павел Акимкин, Алиса Эстрина, Анастасия Сычёва, Сэсэг Хапсасова. 

Художественный лидер — Владимир Панков, продюсер — Ника Гаркалина.

Театральные и музыкальные проекты 
 «Красной Ниткой» по пьесе А. Железцова, Центр драматургии и режиссуры совместно с Театр.doc, Москва, 2003
 «Сладкоголосая птица юности», Театр «Современник», 2003
 «Двенадцатая ночь», МКТС, 2003
 «Вий», Театр им А. Пушкина, 2003
 «Потрясённая Татьяна», Практика (театр), 2003
 «Трансфер», Центр драматургии и режиссуры, 2003
 «Не в свои сани не садись», Омск, 2004
 «Мата Хари», Театр Апарте, 2004
 «Мещане», МХТ им. Чехова, 2004
 «Количество», МХТ им. Чехова, 2004
 «Гроза», Театр «Современник», 2004
 «Поздравляю с будним днём», Театр им А. Пушкина, 2004
 «Маскарад», Театр Сатирикон, 2004
 «Скользящая Люче», Центр драматургии и режиссуры, 2004
 «Сон в шалую ночь», Театр им А. Пушкина, 2004
 «Любовные страдания девицы Авдотьи Максимовны», Московский Областной камерный театр, 2004
 «ДОК.ТОР» по пьесе Е. Исаевой, Студия SounDrama совместно с Театр.doc, Москва, 2005
 «Газета „Русский инвалидъ“ за 18 июля», Театр Et Cetera, 2006
 «Переход», Центр драматургии и режиссуры совместно со студией SounDrama, 2006
 «Морфий» по произведению М. Булгаков, Театр Et Cetera, Москва, 2006
 «Переход» , Студия SounDrama совместно с Центр драматургии и режиссуры, Москва, 2006
 «Три сестры» — вокальное трио (Ольга Бергер, Анастасия Сычёва, Алиса Эстрина) в сопровождении музыкантов студии SounDrama, 2006
 «Пожары», Театр Et Cetera, 2007
 «Гоголь.Вечера.Майская ночь, или Утопленница» по повести Н. Гоголя, Студия SounDrama, Центр им. Вс. Мейерхольда, компания «Театральные решения», Москва, 2007
 «Молодец/Le Gars» по поэме М. Цветаевой, Студия SounDrama совместно с Театром Наций, Москва, 2007
 «Гоголь.Вечера. Сорочинская ярмарка» по повести Н. Гоголя, Студия SounDrama, Центр им. Вс. Мейерхольда, компания «Театральные решения», Москва, 2008
 «Олеся», Театр-студия п/р О. Табакова, 2009
 «Гоголь.Вечера.Накануне Ивана Купала» по повести Н. Гоголя, Студия SounDrama, Центр им. Вс. Мейерхольда, компания «Театральные решения», Москва, 2009
 «Ромео и Джульетта» по трагедии У. Шекспира, Театр наций, Москва, 2009
 «Свадьба» по пьесе А. Чехова, Национальный академический театр имени Янки Купалы, Минск, 2009
 «Территория Любви» по пьесе М. Кристофера, Арт-Партнёр XXI, Москва, 2009
 «Васса Железнова», МХТ им. Чехова, 2010
 «Семь Лун» по произведению А. Навои, Театр «Ильхом» имени Марка Вайля, Ташкент, 2010
 «Я, Пулемётчик» по пьесе Ю. Клавдиева, Студия SounDrama, Москва, 2010
 «Город.Ок» по произведениям В. Ирвинга и М. Салтыкова-Щедрина, Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова, Москва, 2011
 «О.С.» по роману Ш. де Лакло, Студия SounDrama, Москва, 2011
 «Синдром Орфея» по поэме В. Маяковского и пьесе Ж. Кокто, Театр Види-Лозан и  Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова, Лозанна, 2012
 «Дождь за стеной» по пьесе Ю. Клавдиева, Театр «Ильхом» имени Марка Вайля, Ташкент, 2013
 «Машина» по пьесе Ю. Клавдиева, Гоголь-центр, Москва, 2013
 «Сказка» по мотивам произведения А. Пушкина «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», Провинциальные танцы, Екатеринбург, 2013
 «Война» по произведениям Р. Олдингтона «Смерть героя», «Илиада» Гомера и «Записки Кавалериста» Н. Гумилёва , Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова и Эдинбургский международного фестиваль, Эдинбург — Москва, 2014
 «Двор» по пьесе Е. Исаевой, Гоголь-центр, Москва, 2014
 «Зойкина квартира» по пьесе М. Булгакова, Свердловский театр драмы, Екатеринбург, 2015
 «Кто боится Вирджинии Вульф?» по пьесе Э. Олби, Арт-Партнёр XXI, Москва, 2015
 «Утиная охота» по пьесе А. Вампилова, Театр Et Cetera, Москва, 2015
 «Демон» по произведениям М. Лермонтова «Демон» и «Герой нашего времени», Международная конфедерации театральных союзов (МКТС) при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), Бишкек, 2016
 «Кеды» по пьесе Л. Стрижак, Центр драматургии и режиссуры, Москва, 2017
 «Москва — открытый город.Переход» ,  Центр драматургии и режиссуры, Москва, 2017
 «Старый дом» по пьесе А. Казанцева, Центр драматургии и режиссуры, Москва, 2017
 «Три сестры» по пьесе А. Чехова, БДТ им. Г. Товстоногова, Санкт-Петербург, 2017
 «Федра» по произведению М. Цветаевой, Театр «Ильхом» имени Марка Вайля, Ташкент, 2017
 «Однорукий из Спокана» по пьесе М. Макдонаха, Центр драматургии и режиссуры, Москва, 2018
 «Мама» по пьесе А.Волошиной, Центр драматургии и режиссуры, Москва, 2018
 «Медведь» по пьесе А. Чехова, совместный проект Центра драматургии и режиссуры с Международным театральным фестивалем им. А.П. Чехова, Москва, 2019
 «Фабричная девчонка» по пьесе А. Володина, Центр драматургии и режиссуры, Москва, 2019
 «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» по роману Х. МакКоя, Центр драматургии и режиссуры, Москва, 2020

Фильмы 
 «Док.тор» (2012) по мотивам одноимённого спектакля по сценарию Елены Исаевой, режиссёр Владимир Панков, имеет награды

Саундтреки к фильмам 
 «Дети Арбата», реж. А. Эшпай, композитор А. Леденёв, 2004
 «Авантюристка», реж. Д. Дьяченко, 2005
 «Большое зло и мелкие пакости», реж. Е. Жигаева, 2005
 «Лесная царевна», реж. Т. Эсадзе, 2005
 «Бешеная», реж. Д. Фёдоров, 2007
 «Май», реж. М. Рафиков, И. Рубинштейн, 2007
 «На море», реж. Я. Чеважевский, 2009
 «Трасса М8», реж. А. Грабарь, 2009

Награды 
 «Московские дебюты» (2003)
 «Акция» (2003)
 «Московский комсомолец» (2006)
 «Новая драма» (2006)
 «Чайка» (2006)
 «Триумф» (2007)
 «Музыкальное сердце театра» (2007, 2009)
 «Контакт» (Торунь, Польша, 2007)
 «ДемоЛюди» (Ольштын, Польша, 2007)
 Фестиваль «Белая Вежа» (Брест, Беларусь, 2009)
 Национальная премия «Золотая маска» (2014)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Студии SounDrama
 Пресс-портрет Владимира Панкова на yandex.ru
 О премьерах Студии на телеканале Культура
 О Студии на сайте Musicals.ru
 О предстоящей премьере «Я, Пулеметчик» РИА Новости
 Интервью В. Панкова в журнале Time-Out Moscow
 О спектакле «Док.тор» на фестивале Euro-scene в Германии
 О спектакле «Гоголь. Вечера» на фестивале в Финлянди
 О спектакле «Док.тор» на фестивале в Бельгии
 О спектакле «Док.тор», гастроли во Франции

Театры Москвы
Авторский театр
Театры, основанные в 2003 году